Rozalin kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Rozalimas, ort,

Polen 

 Rozalin (ort i Polen), Schlesiens vojvodskap, Powiat kłobucki, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar